Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton St. Gallen seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 DL: Demokratische Linke (Demokraten, sozialpolitische Gruppe)
 ER: Evangelische Rechte (evangelische/reformierte Konservative)
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkung

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton St. Gallen seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis St. Gallen

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreis St. Gallen-Stadt (1890–1919)
 Nationalratswahlkreis St. Gallen-Nordost (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis St. Gallen-Süd (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis St. Gallen-Mitte (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis St. Gallen-Nordwest (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis St. Gallen-West (1848–1863)

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Sankt Gallen